Етикет може да се отнася за:
 етикет – набор от правила и норми за общуване, държание и поведение в даден социален или професионален кръг
 речев етикет
 военен етикет
 бизнес етикет
 нетикет
 етикет – парче плат или хартия/картон, което се залепва или прикрепва другояче на търговска стока, за да даде информация за нея (цена, производител и др.)
 етикет (от френски) в информатиката:
 синоним на таг (от английски)
 синоним на лейбъл (от английски)